Березно — топоним:

Белоруссия 
 Березно — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Берёзно — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Березно — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Березно — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Березно — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Березно — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Берёзно — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Березно — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Березно — деревня в Удомельском районе Тверской области.

 Березно — озеро в Полновской волости Гдовского района Псковской области.
 Березно (Ушаково, Березовое, Березовское) — озеро в Невельском районе Псковской области.
 Березно — озеро в Новоржевском районе Псковской области России.
 Березно (Березинское, Заберезское) — озеро в Плюсском районе Псковской области.
 Березно — озеро в Пригородной волости Пустошкинского района Псковской области.
 Березно (Березно II) — озеро в Щукинской волости Пустошкинского района Псковской области.

Украина 
 Березно — город в Ровненской области Украины

См. также 
Березино